Le Piz Nair (en romanche Nair signifie « noir ») peut désigner :
 le Piz Nair () dans les Alpes glaronaises ;
 le Piz Nair () dans la chaîne de l'Albula ;
 le Piz Nair () dans la chaîne de Sesvenna ;
 le Piz Nair () dans le massif de Samnaun ;
 le Piz Nair () dans la chaîne de Sesvenna ;
 le Piz Nair Pitschen () dans la chaîne de l'Albula ;
 le Piz Nair () dans le massif du Saint-Gothard ;
 le Piz Nair () dans la chaîne de Sesvenna ;
 le Piz Nair () dans la chaîne de Sesvenna.